Erzbistum Bagdad oder Erzeparchie Bagdad steht für:

 Erzbistum Bagdad (lateinisch) der Lateinischen Kirche
 Erzbistum Bagdad (Chaldäer) der Chaldäisch-katholischen Kirche
 Erzeparchie Bagdad (Armenier) der Armenisch-katholischen Kirche
 Erzeparchie Bagdad (Syrer) der Syrisch-katholischen Kirche